Васи́лий Шевчу́к:
 Шевчук, Василий Андреевич (1932—1999) — украинский писатель и поэт.
 Шевчук, Василий Михайлович (1919—2003) —  советский лётчик, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шевчук, Василий Яковлевич (род. 1954) — министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины.